Ненчини () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Ненчини, Гастоне (1930—1980) — итальянский велогонщик.
 Ненчини, Риккардо (род. 1959) — итальянский политик.